Everytime We Touch může znamenat:
 Everytime We Touch (album, Cascada) – album Cascady
 Everytime We Touch (píseň, Cascada) – píseň ze stejnojmenného alba
 Everytime We Touch (piseň, Maggie Reilly) – píseň Maggie Reilly
 Everytime We Touch (singl, David Guetta) – singl Davida Guetty